Raška (staat), een middeleeuwse Servische staat
 Raška (stad), een stad in Servië
 Raška (district), een district in Servië
 Raška (regio), een regio in Servië
 Raška (rivier), een rivier in Servië